Serie A 2002/2003 spelades mellan 14 september 2002 och 24 maj 2003. Divisionen bestod av 18 lag för den 15:e gången sedan säsongen 1988/1989.

De två högst placerade lagen i slutet av säsongen direktkvalificerades till Champions League och de två efterföljande lagen fick kvala in. Lagen på femte och sjätte plats direktkvalificerades till Uefacupen och ännu en plats gavs till vinnaren i Coppa Italia (AC Milan vann finalen med sammanlagt 6–3 mot Roma). Milan gick dock till Champions League med sin tredjeplats i Serie A och därför fick Roma platsen i Uefacupen istället. De fyra sistplacerade lagen relegerades till Serie B.

Juventus vann den 27:e nationella titeln och Inter slutade på andra plats med sju poäng mindre. AC Milan och Lazio gick till tredje kvalomgången av Champions League medan Parma, Udinese och Roma gick till Uefacupen. Brescia och Perugia gick till intertotocupen efter att ChievoVerona tackade nej till att delta.

Piacenza, Torino, Como och Atalanta flyttades ned till Serie B (Atalanta förlorade playoffmatchen mot Reggina).

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell 
Nedan följer resultaten från samtliga spelade matcher i Serie A 2002/2003. Hemmalaget står till vänster.

Omspelsmatch 

Atalanta flyttades ned till Serie B.

Övergångar 
 Sommartransfern
 Vintertransfern
 Delade ägarskap
 Delade ägarskap

Källor 
 Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, september 2005

Externa länkar 
  – Samtliga resultat från RSSSF.
 Trupper säsongen 2002/2003 (www.footballsquads.com)

Fotnoter 

2002 i Italien
2003 i Italien
Fotbollssäsongen 2002/2003
2002/2003